signifie navire de guerre en anglais. Il peut aussi désigner :

 , un jeu vidéo publié en 1986 sur Apple II, Atari 8-bit et Commodore 64 ;
 , un groupe de rock américain ;
 , une série télévisée.

Homonymie de titre